Николай Михайлович Дроздов: Дроздов, Николай Михайлович (1849—1919) — православный богослов, духовный писатель, библеист и педагог XIX века.
 Дроздов, Николай Михайлович (1917—1974) — советский контр-адмирал, начальник Каспийского высшего военно-морского училища им. С. М. Кирова.